Stadion Miejski bezeichnet die Stadien in den polnischen Städten. Übersetzt bedeutet es Städtisches Stadion:

Białystok: Stadion Miejski (Białystok)
Bielsko-Biała: Stadion Miejski (Bielsko-Biała)
Breslau: Stadion Miejski (Breslau)
Chorzów: Stadion Miejski (Chorzów)
Elbląg: Stadion Miejski (Elbląg)
Gdynia: Stadion Miejski (Gdynia)
Gliwice: Stadion Miejski (Gliwice)
Grudziądz: Stadion Miejski (Grudziądz)
Kielce: Stadion Miejski (Kielce)
Konin: Stadion Miejski im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego
Nowy Dwór Mazowiecki: Stadion Miejski (Nowy Dwór Mazowiecki)
Opole: Stadion Miejski (Opole)
Posen: Stadion Miejski (Posen)
Rybnik: Stadion Miejski (Rybnik)
Rzeszów: Stadion Miejski (Rzeszów)
Świnoujście: Stadion Miejski (Świnoujście)
Toruń: Stadion Miejski (Toruń)
Tychy: Stadion Miejski (Tychy)